Centrum handlowe ETC w Gdańsku
 ETC Swarzędz – centrum handlowe w Jasinie
 etc. – skrót łacińskiego wyrażenia et cetera
 Etc... – czeski zespół rockowy